Mužská dvouhra ve Wimbledonu 2022 probíhala v závěru června a první polovině července 2022. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistů. V tříkolovém kvalifikačním turnaji si účast zajistilo dvacet jedna z nich.

Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhrál třetí hráč žebříčku Novak Djoković ze Srbska. Sedmou wimbledonskou trofejí se zařadil na druhé místo statistik po bok Williama Renshawa a Peta Samprase a po Borgovi, Samprasovi, Federerovi a Nadalovi se stal pátým tenistou otevřené éry se čtyřmi tituly z jediného grandslamu v řadě. Dvacátou první grandslamovou trofejí se na druhé příčce historických statistik osamostatnil od Federera. Třicátým druhým finále na grandslamech vytvořil nový mužský rekord. Již úvodní výhrou nad Kwoonem se mu jako prvnímu tenistovi historie podařilo na každém ze čtyř majorů vyhrát alespoň osmdesát zápasů.

Od sezóny 2017 členové tzv. Velké trojky – Nadal, Djoković a Federer, získali 20 z 22 grandslamových vavřínů, respektive celkově ovládli 59 ze 69 naposledy odehraných grandslamů.

Turnaj 

Poprvé od Wimbledonu 1998 v soutěži absentoval Švýcar Roger Federer, osminásobný šampion a rekordman v počtu trofejí. Po odečtu bodů opustil v následném vydání poprvé od 10. října 1999 první světovou stovku žebříčku ATP. Španěl Feliciano López vyrovnal Federerův historický rekord v počtu 81 startů v grandslamových dvouhrách, když první z nich odehrál na Roland Garros 2001.

Premiérově od zavedení klasifikace ATP v roce 1973 se Wimbledonu neúčastnily světová jednička ani dvojka. V rámci grandslamu se tak naposledy stalo na Australian Open 1999 při absenci prvního Samprase a druhého Riose. Prvnímu hráči žebříčku, Daniilu Medveděvovi z Ruska, znemožnil start zákaz účasti ruských a běloruských tenistů v All England Clubu, vydaný organizátory po ruském napadení Ukrajiny. Druhý v pořadí Němec Alexander Zverev nehrál po operaci přetržených vazů v kotníku, zranění, které si přivodil v semifinále French Open.

První hrací týden 

Z turnaje byli donuceni odstoupit dva bývalí finalisté – ten úřadující z roku 2021 Ital Matteo Berrettini a poražený z ročníku 2017 Chorvat Marin Čilić. Oba měli před utkáním prvního kola pozitivní test na covid-19. Třetím pozitivně testovaným hráčem se stal Roberto Bautista Agut, který z turnaje odstoupil před zápasem druhého kola.

Pátý nasazený Nor Casper Ruud zaznamenal vůbec svoji první výhru na londýnském majoru a stal se prvním finalistou French Open od roku 2016 a Andyho Murrayho, který na navazujícím Wimbledonu vyhrál alespoň jeden zápas. 20letý Ital Jannik Sinner zaznamenal svoji vůbec první výhru na travnatém povrchu v kariéře, když porazil Švýcara Wawrinku startujícího na divokou kartu, který usiloval o zkompletování kariérní grandslamu. Naopak španělský tenista Pablo Carreño Busta nevyhrál zápas ani při své sedmé účasti v All England Clubu. První kolo se stalo konečným pro dva hráče z první světové desítky. Polský obhájce semifinálové účasti Hubert Hurkacz nestačil na Španěla Alejandra Davidoviche Fokinu, který servíroval na vítězství již ve třetím setu, po několika přerušení zápasu pro déšť a zvratech, kdy na vítězství podával dokonce i Polák, zvítězil Fokina v rozhodujícím tiebreaku páté sady. Šestého sedmého Kanaďana Félixe Augera-Aliassima vyřadil čerstvý finalista z Eastbourne Maxime Cressy.

Američan John Isner vypadl ve třetím kole se Sinnerem. V utkání však překonal Karlovićův rekord nejvyššího počtu 13 728 es zahraných na okruhu ATP Tour.

Druhý hrací týden 

Dva maratónské zápasy nabídl program čtvrtého kola. V prvním z nich udolal Belgičan David Goffin turnajovou třiadvacítku Francese Tiafoea. Goffin postoupil do svého druhého wimbledonské čtvrtfinále v řadě, když po zrušení turnaje v roce 2020 během ročníku 2021 absentoval. Zápas rozhodl až poměrem 7–5 v pátém setu po 4 hodinách a 36 minutách. Utkání se tak stalo dosavadním nejdelším mužským zápasem turnaje. O dvě minuty kratší duel sehráli Cristian Garín a Alex de Minaur. Australan vedl již 2–0 na sety, třetí dějství ale prohrál v tiebreaku a Chilan následně vyrovnal. de Minaur měl v závěru páté sady dva mečboly na podání soupeře, ale nevyužil je. Utkání dospělo do rozhodující zkrácené hry, kterou poměrem míčku 10–6 ovládl Garín. Pro něj to byla vůbec první účast ve čtvrtfinále majoru.

Žebříčkově nejvyrovnanější osmifinále nabídli 19letý sedmý hráč světa Carlos Alcaraz a 20letá světová třináctka Jannik Sinner. Součtem věků odehráli zápas dvou nejmladších hráčů ve čtvrtfinále či pozdější fázi Wimbledonu od čtvrtfinále 1985, v němž se střetli 17letý Becker a 21letý Leconte. Ital Sinner vyhrál za hodinu a půl první dvě sady, ve třetím setu se Alcaraz zlepšenou hrou dokázal dostat do zkrácené hry, ve které odvrátil dva mečboly a vynutil si pokračování. V něm byl opět úspěšnější starší z obou tenistů, který Alcaraze porazil poprvé v kariéře.

Novak Djoković se na prahu vyřazení ocitl ve čtvrtfinále se Sinnerem, s nímž ztratil první dva sety. Přesto po zisku dalších tří prošel do semifinále. V All England Clubu se mu takový obrat podařil potřetí a z celkových jedenácti pětisetových bitev jich vyhrál deset. V kariéře pak jeho poměr duelů, jež dospěly do páté sady činil 35–10.

Nick Kyrgios postoupil výhrou nad Nakashimouu do svého třetího grandslamového čtvrtfinále, ale prvního od Australian Open 2015. Doba sedmi let a pěti měsíců mezi jeho dvěma účastmi v této fázi grandslamu představovala páté nejdelší takové čekání. Nejdelší období zaznamenal Raymond Moore mezi Wimbledonem 1968 a US Open 1977 (devět let a dva měsíce). Kyrgios zároveň udržel neporazitelnost v pětisetových zápasech na londýnském majoru.

Cameron Norrie se stal po Taylorovi, Henmanovi a Murraym čtvrtým britským semifinalistou v otevřené éře. Poprvé od McEnroea a Ivaniševiće v roce 1992 postoupili do semifinále dva leváci, Norrie s Nadalem. V rámci grandslamu se tak naposledy předtím stalo na French Open 2010, kde Nadala doplnil Melzer. Do finále však Norrieho nepustila světová trojka Novak Djoković, přestože Brit získal úvodní sadu.

Španěl Rafael Nadal z turnaje odstoupil před semifinále s Nickem Kyrgiosem pro natržený břišní sval jako první hráč v této závěrečné fázi otevřené éry Wimbledonu. Zranění jej limitovalo v pohybu již během čtvrtfinálové pětisetové bitvy s Američanem Taylorem Fritzem, kterou rozhodl ve svůj prospěch až v tiebreaku závěrečné sady. Podle španělského deníku Marca činila velikost ruptury 7 mm. Ztratil tak možnost stát se prvním mužem, jenž podruhé zkompletuje tzv. Surface Slam v podobě titulů ze všech tří grandslamových povrchů během jednoho roku, šestým v otevřené éře s tituly ze tří prvních částí kalendářního Grand Slamu, a po Björnu Borgovi druhým, který získá třetí Channel Slam tvořený trofejemi z grandslamů na obou stranách Lamanšského kanálu. V případě výhry se rovněž mohl stát prvním mužem s alespoň třemi grandslamovými tituly z každého povrchu (tvrdého, antuky a trávy). Navíc usiloval o vyrovnání absolutního rekordu Sereny Williamsové v  otevřené éře v počtu 23 titulů z grandslamové dvouhry.

Nick Kyrgios se stal prvním australským mužem v semifinále grandslamu od Lleytona Hewitta na US Open 2005 a prvním nenasazeným semifinalistou Wimbledonu od Marata Safina a Rainera Schüttlera v roce 2008.

Finále: Djokovićova sedmá wimbledonská a dvacátá první grandslamová trofej 

Vítězem se stal třetí muž klasifikace Novak Djoković ze Srbska, jenž ve finále za 3.01 hodiny zdolal australskou světovou čtyřicítku Nicka Kyrgiose po čtyřsetovém průběhu 4–6, 6–3, 6–4 a 7–6. Ve třetím duelu za sebou otočil průběh po ztrátě úvodní sady. Po dvou porážkách z března 2017 vyhrál proti Australanovi první sety i celý zápas. Kyrgios soupeře přestřílel v poměru es 30 : 15 a vítězných míčů 62 : 46, za vyrovnané bilance sedmi dvojchyb. Naopak se dopustil více nevynucených chyb v poměru 17 : 33 a využil jen 17 % brejkových nabídek (1/6), zatímco Djoković polovinu z nich (2/4). Úhrnem Srb získal o dvacet výměn více (132 : 112).

Sedmou wimbledonskou trofejí se Djoković posunul na sdílené druhé místo historických statistik za osm vavřínů Federera, když vyrovnal výkon Renshawa a Samprase. Obhajobou titulů z let 2018, 2019 a 2021 se stal po Borgovi, Samprasovi, Federerovi a Nadalovi pátým tenistou open éry se čtyřmi tituly z jediného grandslamu bez přerušení. Z Wimbledonu odjížděl se šňůrou 28 vítězných utkání. Na grandslamu si zahrál 43. semifinále a 53. čtvrtfinále, v obou případech druhý nejvyšší počet za Federerem. Již výhrou v úvodním kole s Jihokorejcem Kwon Soon-woo se Djoković stal prvním tenistou bez rozdílu pohlaví, který na každém ze čtyř majorů vyhrál alespoň osmdesát zápasů a po Federerovi druhým mužem, jenž na každém z nich odehrál minimálně devadesát utkání i sto zápasů na třech z nich. V rámci okruhu ATP Tour vybojoval osmdesátý osmý singlový triumf a po Rome Masters druhý v probíhající sezóně.

Dvacátou první grandslamovou trofejí se na druhém místě historických statistik odpoutal od Federera a jedna výhra mu scházela na vedoucího Nadala. V žebříčku grandslamových trofejí získaných po 30. roce života mu s devíti triumfy patřila první příčka. Třicátým druhým odehraným finále na majorech vytvořil nový rekordní zápis mužů, jímž se odpoutal od Federera, a dvěma finále zaostával za absolutním rekordem Chris Evertové. Za Švýcarovými dvanácti wimbledonskými finále mu pak s osmi účastmi patřila druhá příčka. Srb zvítězil v 35 letech a 49 dnech, což z něj v All England Clubu činilo druhého nejstaršího šampiona open éry za 36letým Federerem v roce 2017. Od sezóny 2017 získali členové tzv. Velké trojky – Nadal, Djoković a Federer, 20 z 22 grandslamových vavřínů, respektive celkově ovládli 59 ze 69 naposledy odehraných grandslamů.

Nick Kyrgios odehrál ve 27 letech premiérové grandslamové finále. Jako 40. hráč žebříčku nevyužil stát se druhým nejníže postaveným šampionem na žebříčku ATP po Djokovićově trenéru Ivaniševićovi, který v Londýně triumfoval roku 2001 z pozice 125. hráče pořadí. Kyrgios se stal prvním australským mužem v grandslamovém finále od Lleytona Hewitta na Australian Open 2005, prvním nenasazeným finalistou grandslamu od Jo-Wilfrieda Tsongy na Australian Open 2008 a prvním nenasazeným finalistou Wimbledonu od krajana Marka Philippoussise v roce 2003.

Nasazení hráči

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

mužská dvouhra